Herrnöd ist der Ortsname von

 Herrnöd (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Herrnöd (Kirchanschöring), Ortsteil der Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein, Bayern